Montserrat Pratdesaba, née à Sant Quirze de Besora (Province de Barcelone) en 1963, est une chanteuse et compositrice espagnole.

Biographie 

À l'âge de 6 ans elle commence des études de solfège et de piano et à 12 ans elle devient passionnée de la guitare. Big Mama Montse a étudié l'ingénierie des télécommunications spécialiste en image et son et a travaillé durant six ans à la télévision catalane TV3, mais finalement elle décide de quitter son emploi pour faire de la musique professionnellement. 

Depuis ça, elle a été fortement engagée avec le blues, en chantant à de nombreux concerts et festivals en Espagne et France. Big Mama a coproduit 20 disques et une longue liste de collaborations sur d'autres albums dans lesquels elle a participé. En outre, la carrière de Big Mama a été fortement lié au travail éducatif, en réalisant de nombreux concerts pour initier les enfants et les adultes dans le domaine du blues. Elle a été journaliste musicale de Blues & Co entre 2008 et 2016. Son art a également eu un impact international, dans la mesure où Putumayo Records a inclus No way out, une chanson de Big Mama & Victor Uris, pour la compilation Blues Around The World, qui comporte des artistes internationaux tels que le Taj Mahal, Bonnie Raitt, Maria Muldaur, Eric Bibb, Habib Koité, etc. 

Elle est présidente de la Société de blues de Barcelone, vice-présidente de l'Association professionnelle de musiciens de Catalogne - Musicat et membre du Conseil d'administration d'AIE et du board de l'Unión de Músicos Profesionales (UMP). Entre 2013 et 2016, elle a été l´une des 12 membres du board de l´European Blues Union. 

En 2013, Montserrat Pratdesaba a fêté son 25e anniversaire en tant que Big Mama en tournée avec le groupe Taller de Músics All Stars et en 2018 elle a commémoré trois décennies de blues avec son groupe 30's Band. 

En 2015 elle reçoit le prix Jazzterrassaman du Festival international de jazz de Terrassa. Elle a reçu le Capibola Blues Award 2010 par le festival de blues de Barcelone, un ukulélé pour son 25ème Anniversaire comme Big Mama par la Société de blues de Barcelone, elle est membre d'honneur 2015 par la Société de blues de Rubí et de Girona, Artiste BluesCat 2007, "Dones d´Enllaç" Prix 2008, "Meilleur Disque Jazz 1994" par Radio4, Finaliste comme "Meilleur Disque Jazz" par SGAE et AIE aux III Premios de la Música, Finaliste du Concours de Groupes du Festival International de Jazz de Getxo 1991, Prix La Nota de Sta Cecilia 2019 par l'Association Musicat, etc.

Œuvre

Disques 

 Big Mama Montsé & 30's Band Party Life (2018)
 Big Mama Montsé Band Seed of Love (2017)
 Big Mama Montsé & Sister Marion Juke Joint Sessions (2016)
 Big Mama Montsé & Sister Marion Real Women Blues (2014)
 Big Mama & Original Jazz Orquestra del Taller the Musics All Stars Blues in the Jazz (Taller de Músics/TMDM057) 2013
 Big Mama 25th Anniversary & Taller the Musics All Stars (Taller de Músics/TMDM056) 2013
 Big Mama & The Crazy Blues Band Blues all over (OPD/12-091) 2012
 Big Mama Blues Rooted (Discmedi/DM 4059-02) 2005
 Big Mama & Joan Pau Cumellas En el Nom de Tois (Discmedi/DM 825-02) 2003
 Big Mama & Joan Pau Cumellas Stir the pot (Discmedi/DM 627-02)  2001
 Big Mama avec Joan Pau Cumellas et Miguel Talavera Tableau de blues (Discmedi/DM 534-02)  2000              
 Big Mama Electric Band  Ser o no ser (Discmedi/DM 356-02)  1998
 Big Mama & Victor Uris El Blues de l'Ombra blava (Discmedi/DM 179) 1996
 Big Mama avec Victor Uris et Amadeu Casas  El Blues de la Inflacio (Discmedi/DM 071) 1994
 Big Mama & The Blues Messengers (Mas i Mas Records 003) 1993
 Big Mama & The Blues Messengers Bles, blues, blues ! enregistré en 1992 (Discmedi/DM 107) 1995
 Blues Reunion `90 (Foc Nou/FN 161) 1990

Notes et références

Liens externes 

Chanteuse catalane
Naissance en 1963
Naissance dans la province de Barcelone
Chanteuse de blues